Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 7 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте IAAF

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995